François Ernenwein, né en  à Strasbourg, est un journaliste français.

Biographie 

Diplômé de l'Institut d'études politiques de Strasbourg et titulaire d'un DEA de politique internationale à l'université Paris I, il commence sa carrière au Républicain Lorrain, puis entre en 1987 au quotidien La Croix, où il effectue le reste de sa carrière. Il en est rédacteur en chef de 1997 à 2020.

Il est également enseignant au Celsa et à l'école de journalisme de SciencesPo, et membre du conseil d’orientation et de perfectionnement du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information.

Depuis 2015, il est président de l'association Confrontations.

Publications

Notes et références

Liens externes 
 
 

Journaliste français du XXIe siècle
Collaborateur de La Croix
Naissance en 1956
Élève de l'Institut d'études politiques de Strasbourg
Étudiant de l'université Paris I Panthéon Sorbonne